Fettiplace ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Fettiplace (* 1946), britischer Neurowissenschaftler
Siehe auch:
 St. Mary’s Church (Swinbrook) mit Grablegen der Fam. Fettiplace